Bobkow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Anatoljewitsch Bobkow (* 1967), russischer Rodler
 Igor Sergejewitsch Bobkow (* 1991), russischer Eishockeytorhüter